Zipper Dipper ist der Name folgender Achterbahnen:

 Zipper Dipper (EsselWorld) in EsselWorld
 Zipper Dipper in Pleasure Beach, Blackpool, siehe Blue Flyer